Kelemen Éva (1921–1986) színésznő
 Kelemen Éva (1922–1998) Mág Bertalanné, gépírónő, Mág Bertalan rendőrtiszt, író felesége
 Kelemen Éva (?) rendőrtiszt, A Társulat egyik résztvevője

Jegyzetek